Övergångsålder kan syfta på:

 Övergångsålder – den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, se klimakterium 
 Övergångsålder –  en benämning på ett tillstånd i en vuxen mans ålder, ofta med början omkring 50 år, som innefattar både fysiska och psykiska förändringar, se andropaus